

Sigle 
 Secure Electronic Transaction – protocollo standard per garantire la sicurezza delle transazioni commerciali con carta di credito su reti non sicure
 Shortest Elapsed Time – Algoritmo di Scheduling
 Società Esercizi Telefonici – azienda italiana della telefonia, confluita nel 1964 nella SIP
 Società europea trasporti

Astronomia 
 Set Catena – catena montuosa presente sulla superficie di Tritone

Cinema 
 Set – luogo dove si girano le riprese di un film

Codici 
 SET – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di San Esteban (Honduras)
 set – codice ISO 639-3 della lingua sentani
 SET – codice ISO 3166-2:MA della provincia di Settat (Marocco)

Fantasy 
 Set – divinità immaginaria creata da Robert E. Howard
 Set – divinità immaginaria dei fumetti Marvel, derivata dalla versione di Howard

Informatica 
 Set – tipo di dati corrispondente ad una collezione di valori
 Set – Standard Template Library/contenitore incluso nella libreria standard del C++

Musica
 Set – album discografico dei Thompson Twins del 1982

Onomastica
 Set – variante del nome proprio di persona Seth.

Religione
 Set – grafia alternativa di Seth, divinità archetipo del caos nella religione egizia
 Set – personaggio biblico, figlio di Adamo ed Eva

Sport 
 Set – frazione di gioco in alcuni sport, come tennis e pallavolo
 Set – un tipo di tris, nei punti del poker
 Set – L'incrocio dei pali in alcuni sport.

Statistica 
 Set – Serie, collezione (di dati).

Pagine correlate 
 Seth (disambigua)

Altri progetti